Мандейское письмо () — девятнадцатый блок стандарта Юникод. Содержит символы мандейского письма.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Мандейское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+084x
| title="U+0840: MANDAIC LETTER HALQA" | ࡀ
| title="U+0841: MANDAIC LETTER AB" | ࡁ
| title="U+0842: MANDAIC LETTER AG" | ࡂ
| title="U+0843: MANDAIC LETTER AD" | ࡃ
| title="U+0844: MANDAIC LETTER AH" | ࡄ
| title="U+0845: MANDAIC LETTER USHENNA" | ࡅ
| title="U+0846: MANDAIC LETTER AZ" | ࡆ
| title="U+0847: MANDAIC LETTER IT" | ࡇ
| title="U+0848: MANDAIC LETTER ATT" | ࡈ
| title="U+0849: MANDAIC LETTER AKSA" | ࡉ
| title="U+084A: MANDAIC LETTER AK" | ࡊ
| title="U+084B: MANDAIC LETTER AL" | ࡋ
| title="U+084C: MANDAIC LETTER AM" | ࡌ
| title="U+084D: MANDAIC LETTER AN" | ࡍ
| title="U+084E: MANDAIC LETTER AS" | ࡎ
| title="U+084F: MANDAIC LETTER IN" | ࡏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+085x
| title="U+0850: MANDAIC LETTER AP" | ࡐ
| title="U+0851: MANDAIC LETTER ASZ" | ࡑ
| title="U+0852: MANDAIC LETTER AQ" | ࡒ
| title="U+0853: MANDAIC LETTER AR" | ࡓ
| title="U+0854: MANDAIC LETTER ASH" | ࡔ
| title="U+0855: MANDAIC LETTER AT" | ࡕ
| title="U+0856: MANDAIC LETTER DUSHENNA" | ࡖ
| title="U+0857: MANDAIC LETTER KAD" | ࡗ
| title="U+0858: MANDAIC LETTER AIN" | ࡘ
| title="U+0859: MANDAIC AFFRICATION MARK" | ࡙
| title="U+085A: MANDAIC VOCALIZATION MARK" | ࡚
| title="U+085B: MANDAIC GEMINATION MARK" | ࡛
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+085E: MANDAIC PUNCTUATION" | ࡞
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания